Der 14. Golfpokal, ein Fußballwettbewerb zwischen den arabischen Anrainerstaaten des persischen Golfes, fand vom 30. Oktober bis 12. November 1998 in der bahrainischen Hauptstadt Manama statt.

Insgesamt nahmen sieben Mannschaften teil. Der Irak war aufgrund der Invasion Kuwaits weiterhin von der Teilnahme ausgeschlossen. Das Turnier wurde im Round-Robin-Modus ausgetragen, alle sieben Teilnehmer spielten in einer Gruppe gegeneinander. Sieger wurde Kuwait, dessen Mannschaft vier seiner fünf Spiele gewann und einmal verlor. Es war der neunte Titelgewinn Kuwaits bei dem Turnier. Den zweiten Platz belegte Saudi-Arabien vor der drittplatzierten Mannschaft der Vereinigten Arabischen Emirate. Sämtliche Spiele fanden im Nationalstadion Bahrain statt.

Ergebnisse 

|}

|}

Weblinks 
 Ergebnisse auf gulfcup.com (Archivlink, arabisch)

1998
Fußballveranstaltung 1998
Fußball (Bahrain)
Sportveranstaltung in Manama